Quiartorfik bezeichnet:
 Quiartorfik (Berg), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Quiartorfik (Insel, Ivittuut), Insel im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Quiartorfik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland